Чёрный кот:
 Чёрный кот — один из объектов суеверия.
 Чёрный кот (кабаре) — кабаре в Париже.
 Чёрный кот (рассказ) — рассказ Эдгара По.
 
 Чёрный кот (песня) — известная песня 1960-х годов Юрия Саульского и Михаила Танича.
 Чёрный кот (Белоруссия) — белорусская антисоветская организация.

См. также